Herzlieb ist der Name folgender Personen:

 Christian Friedrich Karl Herzlieb
 Wilhelmine Herzlieb